

Patronyme 
 
 Alfred Boskovsky (1913-1990), clarinettiste classique autrichien ;
 Willi Boskovsky (1909-1991), violoniste et chef d'orchestre autrichien.